Der Begriff Langenbrunn bezeichnet:

den früheren, deutschen Namen der Gemeinde Grandfontaine im Schweizer Kanton Jura
einen Ortsteil der Gemeinde Beuron im Oberen Donautal, siehe Langenbrunn (Beuron)